Boom (Belgija), grad u Belgiji
 Boom (Snoop Dogg), singl Snoop Dogga